Sanci è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sances, Sancez, Sanches, Sanchez, Sanchiz, Sancio, Sanciu, Sanges, Sangez, Sanghez, Sangi, Sangio.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente nel reggino, trapanese e palermitano.

Potrebbe derivare dal cognome spagnolo Sánchez.

In Italia conta circa 120 presenze.

La variante Sanchez è panitaliana; Sancio è piemontese, pugliese, siciliano, calabrese e sardo; Sangio è campano e pugliese; Sanges è romano e napoletano; Sanghez è salentino, leccese, napoletano e monrealese; Sancis è siciliano e salentino; Sancez, Sanches, Sanchiz, Sangez e Sangi sono praticamente unici.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani